Suite 16 (film) - Film uit 1994 van Dominique Deruddere
 Suite 16 (band) - Noorse boyband
 Suite 16 (album) - Album van Yusuf Lateef